Cully (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Calvados
Cully (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud